Йохансен, Арне:* Йохансен, Арне (1922—1996) — норвежский хоккеист с мячом.
 Йохансен, Арне (1927—2013) — норвежский конькобежец, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 1952 года.